Монетиза́ция — многозначный термин. Возможные значения:
 Монетизация экономики — макроэкономический показатель, отношение среднегодового значения агрегата денежной массы M2 к валовому внутреннему продукту.
 Монетизация бюджетного дефицита (также монетизация дефицита бюджета, монетизация государственного долга, монетизация долга) — меры по покрытию дефицитов государственных бюджетов денежными средствами.
 Монетизация льгот — социально-экономическая реформа в России в 2004—2005 годах, проведённая с целью замены льгот денежными компенсациями.

Монетизация бизнеса — выявление и внедрение новых источников прибыли бизнеса:
 Монетизация проекта — извлечение прибыли из проекта (стартапа или сайта) за счёт введения платных услуг, показа рекламы, размещения ссылок и т. п.
 Монетизация программного обеспечения
  — процесс, во время которого компьютерная игра как продукт позволяет получить деньги его владельцу в результате реализации.

 Монетизация навыков – процесс, во время которого человеческие навыки, как продукт, позволяют владельцу извлекать прибыль из проекта (стартапа или сайта) за счёт выполнения каких-то услуг, написания статей, создания реклам и так далее.

См. также 
 Демонетизация (значения)
 Демонетизация
 Демонетизация золота